Mariano Baquero puede hacer referencia a:
 Mariano Baquero, pintor español del siglo .
 Mariano Baquero Goyanes (1923-1984), romanista e hispanista español.